McClain může být:

příjmení
 China Anne McClain (* 1998) – americká herečka a zpěvačka
 Anne McClainová (* 1979) – americká astronautka a pilotka

ostatní
 McClain Sisters – americká popová hudební skupina